Ко́ри Ти́ес (, урожд. Ко́ри Кри́стенсен, ; ) — американская кёрлингистка. Запасной в составе женской команды США на .

Играет в основном на позиции . Скип своей команды.

Достижения 
 : золото (), серебро (, ), бронза (, ).
 : бронза ().
 : золото (), серебро ().
 : серебро ().
 : золото (2012, 2014, 2015, 2016), серебро (2013).

 Лучшая кёрлингистка года в США (): 2016.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 2002, в возрасте 8 лет.

Окончила университет University of Minnesota-Duluth (Дулут, Миннесота).

В июне 2022 вышла замуж, сменила фамилию на Тиес.

Примечания

Ссылки 
 Кори Кристенсен - профиль на сайте зимней Универсиады 2013 | FISU
 Team Cory Christensen - Grand Slam of Curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года